

Toponimi
Passo Gardena – passo dell'Alto Adige
Rio Gardena – fiume dell'Alto Adige
Val Gardena – valle dell'Alto Adige
Dolomiti di Gardena – gruppo montuoso delle Dolomiti
Gardena – città della California, nella Contea di Los Angeles
Gardena – città della Dakota del Nord, nella Contea di Bottineau

Aziende
Gardena – azienda tedesca di giardinaggio

Trasporti
Gardena – modello di motocicletta prodotto dal 1958 al 1964 dalla casa motociclistica Bianchi